Il singolare del torneo di tennis ATP Cleveland 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Ray Ruffels 6-3 4-6 4-6 6-3 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Cleveland 1972